

Toponymes 
 Puymaurin est une commune de la Haute-Garonne.
 L'hôtel de Puymaurin à Toulouse

Patronyme 

 Nicolas-Joseph Marcassus de Puymaurin (baron de, 1718-1791) manufacturier, peintre, musicien et mécène.
 Jean-Pierre Marcassus de Puymaurin (1757-1841) homme politique, de Toulouse.